Unter Flughafenbus versteht man
 eine spezielle Zubringer-Buslinie zu einem Flughafen, siehe Linie (Verkehr)
 einen Vorfeldbus